Die nordeuropäische Formel-4-Meisterschaft 2018 (offiziell F4 NEZ Championship 2018 oder SMP F4 Championship 2018) war die vierte Saison der nordeuropäischen Formel-4-Meisterschaft und die Letzte, welche nach dem FIA-Formel-4-Reglement ausgetragen wurde. Die Meisterschaft fand in Finnland, Niederlande und Russland statt. Es gab 21 Rennen, die Meisterschaft begann am 5. Mai in Werchnedneprowski und endete am 21. Oktober in Assen. Konsta Lappalainen gewann den Meistertitel der Fahrer.

Teams und Fahrer 
Alle Teams und Fahrer verwendeten das Chassis Tatuus F4-T014. Als Motor kam der Abarth 1.4L T-Jet zum Einsatz. Die Reifen stammten von Hankook Tire.

Rennkalender 

Es gab sieben Rennwochenenden mit je drei Rennen auf sieben Strecken in drei Ländern. Im Vergleich zum Vorjahr flogen Sotschi und Sauga, wieder im Rennkalender ist Alastaro und erstmals neu dabei sind Bogorodsk sowie ein Rennen am Flughafen Myachkova. Ursprünglich war statt Alastaro ein Lauf im estnischen Sauga geplant, dies wurde jedoch verworfen.

Wertung

Punktesystem 
Beim ersten und dritten Rennen bekamen die ersten zehn des Rennens 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 bzw. 1 Punkt(e), beim zweiten Rennen bekamen die ersten acht des Rennens 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 bzw. 1 Punkt(e). Es gab keine Punkte für die Pole-Position und die schnellste Rennrunde.

Fahrerwertung

Weblinks 
 Offizielle Website der nordeuropäischen Formel-4-Meisterschaft

2018
Motorsportsaison 2018